AG Kempen steht für:

 Amtsgericht Kempen, Amtsgericht in Kempen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Amtsgericht Kempen (Provinz Posen), ehemaliges Amtsgericht in Kempen, Provinz Posen, Königreich Preußen